Fotzenhobel oder Fotzhobel sind mundartliche Bezeichnungen für:

 Mundharmonika, siehe Mundharmonika #Gesicherte Berichte über die Mundharmonika
 Schilfrohrflöte, siehe Panflöte #Fotzhobel
 Einen Kinnbart

Siehe auch: